Computationeel (bijvoeglijk naamwoord), verband houdend met berekening, vooral berekening met de computer.

Techniek
 Computational design, ontwerpen en vormgeven van bijvoorbeeld apparaten en bouwwerken met behulp van computerprogramma's en computers. Computer-aided design, CAD.

Wetenschap
 Computationeel model, computersimulatie, nabootsing van een proces met de computer
 Computationele wetenschap, wetenschap met behulp van wiskundige modellen en berekeningen, meestal met de computer.

Exacte wetenschap
 Computationele biologie, vakgebied van berekeningen in de biologie, vooral met de computer.
 Computationele chemie, vakgebied van berekeningen in de scheikunde, vooral met de computer.
 Computationele complexiteitstheorie, een theorie en vakgebied in informatica en wiskunde dat over de moeilijkheidsgraad van problemen gaat.
 Computationele fysica, numerieke natuurkunde, vakgebied van berekeningen in de natuurkunde. 
 Computationele groepentheorie, theorie en vakgebied van berekeningen in de groepentheorie van de zuivere wiskunde.
 Computationele leertheorie, vakgebied in de theoretische informatica over machinaal leren.

Andere wetenschappen
 Computationalisme, zienswijze in de filosofie en psychologie dat denken een vorm van rekenen is.
 Computationele economie, vakgebied van berekeningen in de economie. Vergelijk econometrie.
 Computationele stylometrie, onderzoek met de computer naar stijl in teksten.
 Computationele taalkunde, vakgebied van berekeningen in de taalkunde met gebruik van informatica.

Wetenschappelijke tijdschriften
 Computational Biology and Chemistry, Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift over berekeningen in de biologie en scheikunde.
 Computational Geometry, Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift over berekeningen in de meetkunde.
 Computational Optimization and Applications, Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift over optimisatie/optimisering - het vinden van de beste oplossing - in operationeel onderzoek (operations research) en praktische wiskundige toepassingen door berekeningen.